Osoby o tym nazwisku:
 Brian Skaarup – duński piłkarz
 Peter Skaarup – duński polityk